Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Curlingu na Wózkach 2011 - był to 5. turniej kwalifikacyjny do MŚ, zawody rozegrano między 7 a 12 listopada w fińskim mieście Lohja.

W rywalizacji brało udział 9 reprezentacji, które konkurowały o dwa miejsca na MŚ. W Mistrzostwach Świata 2011 odbywających się w Pradze, zapewniony udział miało 7 najlepszych drużyn z poprzednich mistrzostw (tj. Kanada, Szwecja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szkocja, Korea, Norwegia) i gospodarze.

Początkowo w turnieju miała brać również reprezentacja Francji. Zawodnicy byli już na miejscu jednak nie zostali dopuszczeni do gry decyzją Francuskiego Związku Sportów Lodowych.

Turniej wygrała reprezentacja Chin. Z drugiego miejsca do MŚ awansowali Rosjanie pokonując w ostatni meczu Włochów.



Reprezentacje 

1 - Pierwszego dnia rozgrywek Tabanelli zmuszony był wrócić do Włoch

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

P1-2/W3-4

1-2

3-4

Round Robin

Sesja 1. 
7 listopada 2010; 16:00

Sesja 2. 
8 listopada 2010; 10:30

Sesja 3. 
8 listopada 2010; 16:30

Sesja 4. 
9 listopada 2010; 10:30

Sesja 5. 
9 listopada 2010; 16:30

Sesja 6. 
10 listopada 2010; 10:30

Sesja 7. 
10 listopada 2010; 16:30

Sesja 8. 
11 listopada 2010; 9:00

Sesja 9. 
11 listopada 2010; 14:30

Zobacz też 
 Curling na wózkach
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów
 Harmonogram rozgrywek

2010 w curlingu
Mistrzostwa świata w curlingu na wózkach
Curling w Finlandii
Lohja
2010 w Finlandii